Santamaría es un antropónimo del mundo hispanohablante, que en la actualidad se utiliza casi exclusivamente como apellido.

Apellido 
 Santamaría (apellido)
 Germán Santamaría, periodista de Colombia;
 José Emilio Santamaría (1929-), jugador y entrenador de fútbol uruguayo-español;
 José R. Santamaria (1946-), luthier colombiano;
 Juan Santamaría (1831-1856 ), héroe de Costa Rica;
 Roberto Santamaría (desambiguación)
 Sáenz de Santamaría''', desambiguación.